La Maison du Volcan peut désigner :
 la Maison du Volcan, un musée en Martinique ;
 la Cité du Volcan, anciennement « Maison du Volcan » jusqu'en 2011, un musée à La Réunion.

Tourisme volcanique